Македонская первая лига () — высший дивизион чемпионата Северной Македонии по футболу.

В соревновании участвуют 12 команд. В сезоне они играют в три круга. Чемпион выступает в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА. Победитель Кубка Северной Македонии, серебряный и бронзовый призёры начинают с первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА. Команды, занявшие 11-е и 12-е место, выбывают во Вторую лигу. Команды, занявшие 1-е и 2-е место во второй лиге, переводятся в первую. Команды, занявшие 9-е и 10-е места в Первой лиге, играют переходные матчи с командами, занявшими 3-е и 4-е место соответственно во Второй лиге.

Таблица коэффициентов УЕФА сезона 2021/2022 

 …
37  Премьершип Футбольной лиги Северной Ирландии
38  Албанская Суперлига
39  Македонская Первая лига
40  Армянская Премьер-лига
41  Чемпионат Высшей лиги Латвии
 …

Клубы первой лиги 

До 1992 года клубы югославской  Республики Македонии соревновались в Первой лиге Югославии. Начиная с сезона 1992/1993 соревнуются в собственной футбольной лиге. Ниже приведены клубы, которые участвовали в первой лиге (жирным шрифтом выделены клубы, участвующие в нынешнем сезоне):

Все победители

Победы в лиге

Лучшие бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Македонской первой лиги

Северная Македония
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1992 года
Футбол в Северной Македонии